Bzyb (rivier), een rivier in Georgië
Bzyb (dorp), een dorp in Georgië